Маслоковцы — посёлок в Варненском районе Челябинской области. Входит в состав Аятского сельского поселения.

История 
По свидетельству местных старожилов, поселок основан в 1890 г. в Николаевском станичном юрте. Был заселен русскими. Назван по фамилии Н. А. Маслаковца, оренбургского губернатора и наказного атамана (1884—92). 

В 1929 г. организован колхоз «Новая жизнь».

География 
Расположен в юго-восточной части района, у границы с Республикой Казахстан, на берегу реки Арчаглы-Аят, в месте впадения в нее Камысты-Аята. Расстояние до районного центра села Варна 58 км.

Население 

(в 1851 — 266, в 1858 — 289, в 1870 — 302, в 1900 — 948, в 1938 — 737, в 1995 — 631)

Улицы 
Береговая улица
Набережная улица
Новая улица
Советская улица
Солнечная улица
Уральская улица

Инфраструктура 
 ООО «Нововарненское», 
 ФАП,
 школа,
 детский сад.

Примечания 

Населённые пункты Варненского района